Otto von Hüllessem-Meerscheidt steht für folgende Personen:

* Otto Karl von Hüllessem-Meerscheidt (1831–1902), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Otto Kasimir von Meerscheidt genannt Hüllessem (1721–1803), deutscher Generalmajor